Automobilisme: Volkswagen Polo és un model de cotxe de la marca Volkswagen
 Esports:
 Polo, esport eqüestre d'equip que es juga amb una bola i una maça.
 Polocrosse, esport eqüestre d'equip que es juga amb una pilota.
 Waterpolo, esport d'equip aquàtic.
 Kayak-polo, esport d'equip.
 Gastronomia:
 Polo és un gelat en un bastonet.
 Biografies: Marco Polo comerciant i explorador de Venècia 
 Roba: Polo (indumentària)
 Geografia:
 Polo (Illinois)
 San Polo d'Enza, és un poble d'Itàlia de la província de Reggio de l'Emília.
 San Polo dei Cavalieri, poble d'Itàlia de la província de Roma.
 San Polo Matese, poble d'Itàlia de la província de Campobasso.
 San Polo di Piave poble d'Itàlia de la província de Treviso.
 Onomàstica: Polo (cognom).